Pseudoips flavociliata är en fjärilsart som beskrevs av Obraztsov 1950. Pseudoips flavociliata ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
flavociliata